Les termes siège de Montmélian, siège de la citadelle de Montmélian, siège du château de Montmélian voire bataille de Montmélian peuvent faire référence à l'un de ces évènements :
Siège de Montmélian (1142) par Guigues IV d'Albon
Siège de Montmélian (1154) par Guigues V d'Albon
Siège de Montmélian (1330) par les Dauphinois
Siège de Montmélian (1469) par le comte de Bresse, Philippe II de Savoie, et le comte Jacques de Romont, du parti bourguignon
Siège de Montmélian (1553) par François Ier
Siège de Montmélian (1563) 
Siège de Montmélian (1600) par Henri IV durant la guerre franco-savoyarde de 1600-1601
Siège de Montmélian (1630) par Louis XIII
Siège de Montmélian (1691) par Louis XIV
Siège de Montmélian (1705) par Louis XIV lors de la guerre de Succession d'Espagne

Articles connexes 
 Montmélian
 Château de Montmélian

Notes 

Homonymie de sièges
Guerre et bataille de l'histoire de Savoie